PPK bezeichnet:

 eine Handfeuerwaffe, siehe Walther PPK
 die Parteiamtliche Prüfungskommission zum Schutze des nationalsozialistischen Schrifttums
 die Abfallart "Papier, Pappe, Kartonagen" in der Abfallwirtschaft, siehe Altpapier
 ein Trance-Projekt, siehe PPK (Musikprojekt)
 Pedro Pablo Kuczynski, ehemaliger peruanischer Staatspräsident
 Peruanos Por el Kambio, von Kuczynski gegründete und geführte peruanische Partei
 PuTTY Private Key-Datei

Siehe auch:

PPK